Сергей Хохлов:
 Хохлов, Сергей Алексеевич (род. 1954) — председатель Законодательной думы Хабаровского края (2010—2013), генеральный директор ОАО «Амурметалл» (1997—2004).
 Хохлов, Сергей (Семён Никанорович Хохлов; 1927—2013) — русский советский поэт.
 Хохлов, Сергей Спиридонович (1910—1974) — советский генетик, лауреат премии имени В. Л. Комарова (1947).